Parada de Rubiales kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Parada de Rubiales (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 
 Parada de Rubiales (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 

Robotskapade Spanienförgreningar